Розенгольц — фамилия.
 Розенгольц, Аркадий Павлович (1889—1938) — советский государственный и военный деятель.
 Левина-Розенгольц, Ева Павловна (1898—1975) — советская художница, график.